Nelly Degouy (1910-1979) : illustratrice et peintre belge;
 Robert Degouy (1852-1942) : officier de marine français.